Rache steht für:

 Rache, eine auf Genugtuung und Ausgleich abzielende Handlung
 Die Rache (Alexander Serafimowitsch), Kurzgeschichte von Alexander Serafimowitsch (1897)
 Die Rache (Anatoli Kim), Erzählung von Anatoli Kim (1974)
 Die Rache (Mats Wahl), Roman von Mats Wahl (2007)

Filme:
 Rache!, dänischer Film von Benjamin Christensen (1916)
 Die Rache (1958), spanischer Film von Juan Antonio Bardem
 Die Rache (1970), tschechoslowakischer Film von Ivan Hústava
 Die Rache (1972), deutsch-rumänischer Film von Wolfgang Staudte und Sergiu Nicolaescu
 Die Rache, Alternativtitel von Trini (Film), deutscher Film von Walter Beck (1977)
 Die Rache (1982), australischer Film von Adrian Carr
 Die Rache (1985), deutscher Film von Nenad Djapic
 Die Rache (1989), sowjetischer Film von Jermek Schinarbajew
 Die Rache (1991), US-amerikanischer Film von Mel Damski
 Rache – Söldner des Todes, Alternativtitel von Mercenary (Film), US-amerikanischer Film von Avi Nesher (1996) 
 Die Rache (2002), polnischer Film von Andrzej Wajda
 Rache – Vergeltung hat ihren Preis, US-amerikanischer Film von Joe Otting (2007)

südkoreanische „Rache-Trilogie“ von Park Chan-wook: 
 Sympathy for Mr. Vengeance (2002)
 Oldboy (2003)
 Lady Vengeance (2005)

Siehe auch:
 Furchtbare Rache
 Rach
 Späte Rache
 Zeit der Rache
 Hennie Raché (1876–1906), deutsche Schriftstellerin